Scannell or Ó Scannail ist der Familienname von:

 Damian Scannell (* 1985), englischer Fußballspieler
 Herb Scannell (* 1957), Präsident von BBC Worldwide America
 John J. Scannell (1841–1918), erster New York City Fire Commissioner
 Matt Scannell, Leadsänger von Vertical Horizon
 Niall Scannell (* 1992), irischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Scannell (1845–1916), Bischof von Omaha und zuvor erster Bischof von Concordia
 Sean Scannell (* 1990), irischer Fußballspieler
 Susan Scannell (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Tony Scannell (* 1945), irischer Schauspieler
 Vernon Scannell (1922–2007), britischer Autor